Axel Lindvall kan avse:

Axel Valfrid Lindvall (1866–1934), även kallad Djurgårds-Kalle, positivhalare
Axel Lindvall (politiker) (1852–1931), en svensk lantbrukare och riksdagspolitiker